Datian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Datian (socken i Kina, Zhejiang), 
 Datian (socken i Kina, Guizhou), 
 Datian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar